Balla József (1817–1871) kanonok
Balla József (1910–1991) festőművész
Balla József (1933-) építész, Dunaújváros
Balla József (1955–2003) olimpiai ezüstérmes birkózó, edző, sportvezető
Balla József (1959) orvos, belgyógyász